La capacitación es un conjunto de actividades didácticas que están orientadas a cubrir las necesidades de una organización y están orientadas a la expansión de conocimientos, habilidades y aptitudes de los trabajadores para que sean capaces de llevar a cabo sus actividades laborales de manera eficiente.

Educación 
 capacitación continua, espectro de actividades y programas de aprendizaje teórico-práctico, que se realiza después de la formación obligatoria o reglada, y que puede extenderse durante toda la vida;
 capacitación continua en Francia, sector de la formación en Francia que comprende diversas modalidades y programas, aunque por lo general, lo más frecuente es que con esta denominación se abarque especialmente a la formación profesional continua (FPC), instaurada actualmente en Francia a través de la ley nº 71-575 del 16 de julio de 1971, también conocida como ley Delors;
 capacitación docente, políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, las actitudes, los comportamientos, y las habilidades;
 capacitación masiva, concepto de la educación para adultos y de la psicología social, asociado con y desarrollado por el sociólogo brasileño Clodomir Santos de Morais.

Biología 
 En biología, la capacitación es la fase final del desarrollo del espermatozoide, cuando adquiere la habilidad de fecundar al ovocito.

Desarrollo 
 En desarrollo, la capacitación (capacity building) es el proceso mediante el cual las personas y las organizaciones obtienen las habilidades y el equipamiento necesarios para hacer mejor su trabajo.